Espen Isaksen – dirigente sportivo e calciatore norvegese
 Ingvild Isaksen – calciatrice norvegese
 Krister Isaksen – calciatore norvegese
 Magnar Isaksen – calciatore norvegese
 Samuel Isaksen – calciatore norvegese